Дьякос — греческая фамилия.

 Дьякос, Александрос (1911—1940) — младший офицер греческой армии, погибший в греко-итальянской войне 1940—1941 годов.
 Дьякос, Атанасиос (1788—1821) — греческий повстанец, участник Греческой революции 1821 года.